Kaiserlich steht für
Kaiserlich-königlich (k.k.) bis 1867 die Institutionen des Kaisertums Österreich, z. B. Kaiserlich-königliche Landwehr
Kaiserlich und königlich (K.u.k., k. u. k., auch k. & k.) ab 1867 gemeinsame Einrichtungen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, z. B. Kaiserlicher und königlicher Hoflieferant 

Siehe auch
Kaiser 
Kaiserliche Armee